El término compromiso puede referirse a:

 Compromiso, obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo.
 Compromiso (Compromís), coalición política española de ámbito valenciano.
 Compromiso, serie de televisión argentina de 1983.